Stora Karskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Karskär (Föglö, Åland), 
 Stora Karskär, Iniö, Åboland,

Se även
Karskär
Lilla Karskär

Robotskapade Finlandförgreningar